Полувечнозелёные леса долины Брахмапутры — экорегион в Индии и небольшой части юга Бутана.

Описание 

Экорегион занимает площадь 56 700 квадратных километров и охватывает равнины верховий реки Брахмапутра, в основном располагаясь в пределах индийского штата Ассам, с небольшими участками в штатах Аруначал-Прадеш и Нагаленд, а также на юге Бутана. Долина расположена между Гималаями на севере и горами Лушаи на юге. Когда река разливается в период муссонов с июня по сентябрь, она приносит до 300 см воды на равнину, создавая богатые плодородные почвы, которые используются для земледелия на протяжении тысяч лет. Другими важными реками региона являются Манас и Субансири.

Флора 

Экстенсивное хозяйство привело к тому, что первоначальная флора полувечнозеленых лесов в настоящее время существует только на небольших участках. Она включает виды родов ,  и семейства  среди таких лиственных деревьев, как , , , видов рода  с подлеском из видов родов , , ,  и . Из культивируемых видов встречаются  и виды , ,  и  с такими видами семейства , как  и .

Фауна 

Несмотря на многовековое человеческое вмешательство, леса и луга вдоль реки остаются местом обитания различных диких животных, в число которых входят , , , , , , ). Здесь же обитает крупнейшая в Индии популяция  и крупнейшая в мире популяция . Большинство из этих млекопитающих находятся под угрозой утраты среды обитания или являются исчезающими видами. Брахмапутра является естественным барьером на пути миграции диких животных; многие виды, такие как ,  и , живут только на одной стороне реки.

Эндемиками долины являются  и , которые обитают в степях на берегах реки.

Долина является домом для 370 видов птиц, из которых два —  и  — являются эндемиками, а один —  — встречается очень редко.

Охрана природы 

Этот район был густонаселённым на протяжении многих веков, поэтому большая часть долины использовалась и до сих пор используется в сельском хозяйстве, но некоторые участки естественной среды обитания ещё существуют, в основном в национальных парках, крупнейшими из которых являются Манас, Дибру-Саикхова и Казиранга.

См. также 
 Экологические регионы Бутана

Примечания 

Брахмапутра
Экорегионы Индии
Экорегионы Бутана
Лесные экорегионы